Element elèctric, dispositiu que es pot connectar a altres dispositius
 Elements clàssics, les cinc substàncies (aire, aigua, foc, terra i èter) que, en la filosofia aristotèlica, formaven tot l'Univers
 Element químic, matèria pura que manté les seves propietats independentment del seu origen
 Elements d'Euclides
 Matemàtiques: 
 Element primitiu
 Element neutre
 Element nul
 Element algebraic
 Element invertible
 Element (matemàtiques), element d'un conjunt
 Element (missatgeria instantània), programari lliure client de missatgeria instantània basat en el protocol Matrix.